Riess oder Rieß ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adam Riess (* 1969), US-amerikanischer Astronom
 Alexander Riess (1812–1868), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Alfred Rieß (* 1952), deutscher Fußballspieler und -trainer

B 
 Bernard F. Riess (1907–1994), US-amerikanischer Psychologe

C 
 Curt Riess (1902–1993), deutscher Schriftsteller

E 
 Elisabeth Rieß (* 1962), deutsche Kommunalpolitikerin (CSU), siehe Elisabeth Koch (Politikerin)

 Erwin Riess (* 1957), österreichischer Schriftsteller

F 
 Florian Rieß (1823–1882), deutscher Geistlicher, Autor und Verleger

 Frieda Riess (1890–um 1955), deutsche Fotografin

 Fritz Riess (Fritz Rieß; 1922–1991), deutscher Rennfahrer

H 
 Heidi Rieß (* 1943), deutsche Kontraaltistin und Musikpädagogin
 Hein Riess (1913–1993), deutscher Schauspieler
 Heinrich Rieß (1809–1878), deutscher Pädagoge und Schulleiter
 Hermann Riess (1914–1990), deutscher evangelischer Theologe, Prälat
 Hermann Rieß von Scheurnschloß (1854–1917), preußischer Generalleutnant
 Hubert Rieß (* 1946), österreichischer Architekt

J 
 Joachim Rieß (* 1937), deutscher Grafiker
 Julian Riess (1891–1961), österreichischer Politiker und Fabrikant
 Julius Rieß (1844–1900), Geheimer Justizrat, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau

K 
 Karl Riess (1837–1930), österreichischer Architekt
 Kurt Rieß (1897–1965), deutscher Ingenieur und Manager

L 
 Larissa Rieß (* 1988), deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und DJ
 Leopold Riess (Unternehmer) (?–1914), österreichischer Unternehmer
 Leopold Peter Riess (1840–1922), deutscher Mediziner
 Ludwig Riess (1861–1928), deutscher Historiker
 Ludwig Riess (KPD) (1893–1965), deutscher Politiker (KPD)

M 
 Markus Rieß (* 1966), deutscher Manager

O 
 Olaf Rieß (* 1959), deutscher Hochschullehrer für Medizinische Genetik
 Oskar Rieß (1895–1957), deutscher Politiker
 Otto Riess (1907–1970), deutscher Rechtsanwalt

P 

 Peter Rieß (1804–1883), deutscher Physiker
 Peter Rieß (Mediziner) (1890–um 1976), deutscher Chirurg
 Peter Rieß (Jurist) (* 1932), deutscher Jurist

R 
 Richard von Rieß (1823–1898), deutscher Theologe
 Richard Riess (Schriftsteller) (Pseudonyme Ri-Ri, Heinz Langer; 1890–1931), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Richard Riess (* 1937), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Roswitha Riess (* 1937), deutsche Politikerin (CSU)
 Rudolf Rieß (* 1935), deutscher Maler, Grafiker und Xylograf
 Rupert Riess (* 1980), österreichischer Judoka
 Ryan Riess (* 1990), US-amerikanischer Pokerspieler

S 
 Sandra Rieß (* 1986), deutsche Moderatorin
 Stefan Rieß (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Susanne Riess (* 1961), österreichische Politikerin (FPÖ), Bundesministerin und Vizekanzlerin
 Susanne Rieß (* 1961), österreichische Politikerin (FPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat

T 
 Theresa Riess (* 1994), österreichische Schauspielerin
 Thomas Riess (* 1970), österreichischer Maler

V 
 Volker Rieß (* 1957), deutscher Historiker

W 
 Walter Rieß (1885–1943), deutscher Opernsänger
 Walter Rieß (Chemiker) (1930–2013), deutscher Chemiker und Wirtschaftsmanager (Ciba-Geigy AG Basel)
 Walter Rieß (Ingenieur) (* 1932), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Werner Rieß (Biologe) (* 1963), deutscher Erziehungswissenschaftler, Biologe, Didaktiker und Hochschullehrer
 Werner Rieß (* 1970), deutscher Althistoriker
 Wilhelm Rieß (* um 1932), österreichischer Historiker und Museumsdirektor
 Wolfgang Rieß (* 1947/1948), deutscher katholischer Theologe und Schulbuchautor/-herausgeber

Siehe auch 
 Riess Kelomat, österreichisches Metallverarbeitungsunternehmen
 Rieß von Scheurnschloß
 Ries
 Riesz
 Rihs
 Riis

Familienname
Deutscher Personenname